Устимович — фамилия.

Известные носители:
 Устимович, Адриан Прокопович (1797—1851) — харьковский и курский губернатор.
 Устимович, Валентина Леонидовна (1941—2009) — советская актриса, заслуженная артистка РСФСР (1970).
 Устимович, Константин Николаевич (1838—1917) — физиолог, общественный деятель.
 Устимович, Николай Ильич (1866—1918) — российский, а позже украинский военный деятель, подполковник российской императорской армии, генерал-хорунжий Украинской державы.
 Устимович, Прокопий Адрианович (1838—1899) — действительный статский советник, почётный гражданин Курска; сын А. П. Устимовича.

См. также 
 Димитрий (Устимович) (1749—1805) — епископ Смоленский и Дорогобужский.